He'erkou (kinesiska: 河儿口, He’erkou) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 160 kilometer väster om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt He'erkou är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Xinghua,  km sydväst om He'erkou. I omgivningarna runt He'erkou växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina